Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár David Marrero a Fernando Verdasco, který nestartoval společně. Marrerovým spoluhráčem se stal polský tenista Łukasz Kubot a Verdasco se rozhododl do soutěže nenastoupit.

Titul získal druhý nasazený španělsko-polský pár Marrero a Kubot, který ve finále přehrál italskou dvojici Simone Bolelli a Fabio Fognini po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2. Marrero tak obhájil deblové vítězovství z předchozího ročníku.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinále)
  Łukasz Kubot /  David Marrero (vítězové)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Abierto Mexicano Telcel 2013